Хулио Гонсалес:
 Гонсалес, Хулио (1876—1942) — испанский скульптор и художник.
 Гонсалес, Хулио Валентин (род. 1981) — парагвайский футболист, нападающий.
 Гонсалес, Хулио Сесар (1976—2012) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Гонсалес, Хулио Хосе (род. 1990) — мексиканский футболист, вратарь.